Kongsvinger (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Kongsvinger (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Kongsvinger IL, een Noorse voetbalclub uit de gelijknamige stad